Клепечиха — село в Поспелихинском районе Алтайского края России. Является центром Клепечихинского сельсовета.

История 
Известно с 1857 как заимка, село с 1870 года.

География 
Расположено в 200 км к юго-западу от Барнаула и в 80 км к северо-востоку от Рубцовска в степной зоне, по которой раскиданы островки берёзовых рощиц — колки.

Село вытянуто с запада на восток почти на 7 км, ширина села в самой широкой части не превышает 1 км. По северной окраине села протекает одноимённая река Клепечиха, которая в этом районе превращена в несколько прудов.

В селе имеются 27 улиц и переулков.

Население

Инфраструктура 
В селе находятся дом культуры, средняя общеобразовательная школа, детское дошкольное учреждение, библиотека, больница.

Основное направление экономики — сельское хозяйство: производство зерна, гречихи, сахарной свеклы, мяса, молока. Большинство жителей села работают в сельскохозяйственном кооперативе.

Транспорт 
Село доступно автомобильным транспортом по автодороге общего пользования регионального значения  Новичиха — Поломошное — Лобаниха — Клепечиха (идентификационный номер 01 ОП Р3 01К-77).

В 15 км проходит федеральная автомобильная трасса  Барнаул—Рубцовск—Семипалатинск, которая является частью азиатского маршрута .

До ближайшей железнодорожной станции, находящейся в районом центре Поспелиха, носящей то же название и принадлежащей Алтайскому отделению Западно-Сибирской железной дороги, — 20 км.

Источники

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Поспелихинского района